Sintra pode-se referir a:

Portugal 
 Sintra - vila sede de concelho no distrito de Lisboa;
União das Freguesias de Sintra, freguesia do concelho de Sintra
 Serra de Sintra - uma elevação natural no mesmo distrito;
 Palácio Nacional de Sintra (ou Palácio da Vila), situado na vila do mesmo nome;
 Convenção de Sintra - convenção que pôs termo à primeira invasão francesa;
 Linha de Sintra - linha de comboio suburbana;
 Estação Ferroviária de Sintra - estação ferroviária sita na vila de Sintra;
 Estação Ferroviária da Portela de Sintra - estação ferroviária sita na vila de Sintra;
 O Mistério da Estrada de Sintra - obra de ficção de Eça de Queirós e Ramalho Ortigão;
 Rádio Clube de Sintra - estação de rádio;
 Parque Natural de Sintra-Cascais;

Cabo Verde 
 Nova Sintra - vila sede do concelho da Brava, na ilha do mesmo nome, em Cabo Verde;
 Nova Sintra do Monte - um estabelecimento populacional na ilha da Brava, Cabo Verde;

Personalidades 
 Mónica Sintra - cantora portuguesa;
 Pedro de Sintra - navegador português da Casa do Infante D. Henrique.

Desambiguação